Les Sockeyes de Richmond sont une franchise junior de hockey sur glace à Richmond, Colombie-Britannique au Canada.

Saison par Saison 

Club de hockey sur glace en Colombie-Britannique
Richmond (Colombie-Britannique)